Roinville ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Roinville (Essonne)
 Roinville (Eure-et-Loir)

Roinville ist der Familienname folgender Personen:

 Poisson De Roinville (1696–1753), französischer Schauspieler